Вакансия (от  — свободный, пустующий), имеет несколько значений:
 Вакансия — точечный дефект кристалла.
 Вакансия — наличие незанятого рабочего места или должности, на которую может быть принят новый работник.
 «Вакансия» — музыкальная кинокомедия по мотивам пьесы А. Н. Островского «Доходное место».